Literatura: La mort a Venècia, novel·la de 1912 de l'escriptor Thomas Mann (títol original Der Tod in Venedig)
 Cinema: Morte a Venezia, pel·lícula de 1971 dirigida per Luchino Visconti
 Música: Mort a Venècia (Britten), òpera de 1973 de Benjamin Britten (títol original Death in Venice)